Ringers steht für:

 Ringers (Bad Waldsee), ein Ortsteil der Stadt Bad Waldsee in Baden-Württemberg

Ringers ist der Familienname folgender Personen:

 Johan Ringers (1885–1965), niederländischer Politiker und Wirtschaftsmanager